То́рчицы () — деревня в Барановичском районе Брестской области. Входит в состав Столовичского сельсовета. Население — 21 человек (2019).

География 
Деревня находится в 12 км (14 км по автодорогам) к северо-востоку от центра города Барановичи и в 3,5 км (4 км по автодорогам) к северо-востоку от центра сельсовета, агрогородка Столовичи, у реки Щара и узкоколейной железной дороги торфопредприятия посёлка Октябрьский. Неподалёку находятся деревни Судари и Загорье и садоводческие товарищества Надзея и Торчицы. Действует овощеводческое фермерское хозяйство «Фруктовый дар».

История 
По переписи 1897 года — деревня Столовичской волости Новогрудского уезда Минской губернии, хлебозапасный магазин.

В 1909 году — деревня (41 двор, 225 жителей), застенок (2 двора, 11 жителей) и имение (1 двор, 22 жителя) той же волости.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежала гмине Столовичи Барановичского повета Новогрудского воеводства.

С 1939 года в составе БССР, в 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области, с 25 декабря 1962 года в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками (убито пять человек, разрушено 30 домов).

Население 
На 1 января 2021 года в деревне было зарегистрировано 22 жителя в 11 дворах, из них 4 ребёнка, 9 трудоспособных и 9 пенсионеров.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района